Pistachio (italienisch pistacchio ‚Pistazie‘, zu lateinisch pistachiium) steht für:
 Mitsubishi Pistachio, Automodell der Marke Mitsubishi
 Pistachio, Version der Mikrokernel-Familie L4, siehe L4 (Mikrokernel)
 Rusty Pistachio, Gitarrist der US-amerikanischen Band H2O, siehe H₂O (Band)